Михаи́л Алекса́ндрович Васи́льев:
 Васильев, Михаил Александрович (1863—1942) — русский военачальник, генерал-майор.
 Васильев, Михаил Александрович — Георгиевский кавалер; полковник; 4 апреля 1917.
 Васильев, Михаил Александрович (род. 1962) — советский, позднее итальянский и российский хоккеист.